110-ият източен меридиан или 110° източна дължина e меридиан, който се разпростира от Северния полюс на север, през Северния ледовит океан, Азия, Тихия океан, Индийския океан и Антарктида, до Южния полюс на юг.

Сформира голяма окръжност със 70-и западен меридиан.

и110-и източен меридиан